Бабяк () — село на юго-западе Болгарии. Находится в Благоевградской области, входит в общину Белица. По данным переписи населения 2011 года, в селе  проживало 820 человек. Село Бабяк расположено в горной местности (более 1 км над уровнем моря). Находится примерно в 10 км к востоку от центра города Белица и примерно в 49 км к востоку от центра города Благоевград. Жители села исповедуют ислам.

История 

Некоторые авторы полагают, что названо село так вероятно богомилами жившими в здешних местах до принятия ислама. Первые письменные упоминания в 1490—1491, 1576, 1643—1644 и 1650 гг. Васил Кынчов упоминал, что в конце XIX века в селе проживало 3,6 тыс. жителей (болгары-мусульмане).

Достопримечательности 
 Мечеть, построена XVII—XVIII вв.

Население

Примечания

Ссылки 
 Статистика населения

Сёла Благоевградской области